Anzen steht für: 
 den deutschen Namen der Gemeinde Antsla im Kreis Võru in Estland
 den deutschen Namen der Ortschaft Ance im Ventspils novads in Lettland